Kawazu ist der Familienname folgender Personen:

 Akitoshi Kawazu (* 1962), japanischer Videospielentwickler
 Ryōichi Kawazu (* 1992), japanischer Fußballspieler